Distocyclus är ett släkte av fiskar. Distocyclus ingår i familjen Sternopygidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Distocyclus